Hadrony – cząstki elementarne.
 Hadrony – zespół muzyczny istniejący w latach 2009-2011.